Der Name Lavans bezeichnet mehrere Gemeinden in Frankreich:

Lavans-lès-Dole im Département Jura
Lavans-lès-Saint-Claude im Département Jura
Lavans-Quingey im Département Doubs
Lavans-sur-Valouse im Département Jura
Lavans-Vuillafans im Département Doubs

Siehe auch:
 Lavant